Стра́сберг () — фамилия.

Известные носители:
 Страсберг, Анна (род. 1939) — венесуэльско-американская актриса; жена Ли Страсберга.
 Страсберг, Ли (1901—1982) — американский театральный режиссёр, актёр и продюсер.
 Страсберг, Сьюзан (1938—1999) — американская актриса; дочь Ли Страсберга.

См. также 
 Страсбург
 Штрасберг